Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, телеведущий; заслуженный артист Республики Татарстан (2012), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002).

Биография

Ранние годы 
Родился в Москве 22 августа 1974 года, мать — пловчиха, отчим — слесарь-сантехник. В детстве носил фамилию отчима — Юнисов. По национальности — татарин.

После окончания школы поступил на юридический факультет МГУ. 

После недолгого обучения в МГУ поступил в 1992 году в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Карьера 
По предложению брата (работающего театральным критиком) решил пройти пробы на роль в спектакле «Кентервильское привидение» (театр «Современник») и после получения роли два сезона принимал участие в постановках данного спектакля.

Во время учёбы участвовал в съёмках в рекламе, а также в эпизодической роли в фильме «Утомлённые солнцем» (1994).

С 2009 года, начиная с 8 сезона программы, ведёт передачу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ, заменив Михаила Пореченкова. Летом 2015 года в паре с Натальей Бардо недолго вёл развлекательное телешоу «Мистер и Миссис СМИ» на «Первом канале».

25 февраля 2022 был уволен из театра «Школа современной пьесы» за поддержку ввода российских войск на Украину.

Общественная позиция 

В ходе украинской агрессии в день России посетил ЛНР.

Личная жизнь 
Состоял в  с Елизаветой Круцко (в прошлом — агент актёра Андрея Краско), работающей в студии «ТриТэ». Брак был «узаконен по исламу», был прочитан никах, а Круцко приняла ислам и получила имя Лейла. 6 сентября 2004 года у супругов родилась дочь Амели. В 2009 году после получившей широкую огласку связи с Татьяной Навкой пресса сообщила о расставании с Круцко.

9 ноября 2012 года решением мирового судьи был лишён права на вождение транспортных средств на 1 год и 8 месяцев за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

31 мая 2014 года женился на актрисе Екатерине Архаровой, племяннице актёра Эммануила Виторгана. В октябре 2014 года Архарова с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга была помещена в больницу. 11 ноября в эфире передачи «Пусть говорят» («Первый канал») она рассказала об избиениях её Башаровым, его приступах жестокости и пристрастии к алкоголю. В марте 2015 года Архарова и Башаров официально развелись.

5 июля 2016 года сообщил, что женится на своей беременной поклоннице, Елизавете Шевырковой. Сын Марсель родился 28 июля 2016 года. Бракосочетание состоялось 9 сентября 2017 года. В том же году, после насилия со стороны мужа, Шевыркова обращалась в больницу с травмой руки, но там отказалась фиксировать травмы и подавать заявление в полицию. 27 декабря 2018 года Шевыркова попала в больницу с травмой носа. Сообщалось, что Башаров набросился на неё в порыве ярости и сломал ей нос. В феврале 2019 года Шевыркова приняла решение расстаться с Башаровым и подала на развод. Они развелись 21 марта 2019 года.

Санкции 
19 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины против лиц «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины».

3 февраля 2023 года внесён в санкционный список Канады как причастный к распространению российской дезинформации и пропаганды.

Работы

Театр 

Московский театр «Современник»
  — «Кентервильское привидение» — герцог Сэссил (1991—1992)

Театральное товарищество 814
  — «Горе от ума» А. Грибоедова, реж. Олег Меньшиков — Антон Антонович Загорецкий (1998—2000)

Независимый театральный проект
  — «Рикошет» по пьесе  «Убийство по ошибке» — Гарольд Кент
 2002 — «Ladies' night. Только для женщин» по пьесе Энтони Маккартена, Стефана Синклера и Жака Коллара
  — «Белоснежка и другие»

Современный театр антрепризы
 «Жениться вам надо, барин!» (по мотивам комедии Н. Некрасова «Осенняя скука») — Барин Ласуков
 «Сублимация любви» (по произведению Альдо де Бенедетти) — Пьетро, драматург

Фильмография

Телевидение 
Участвовал в телевизионных проектах:
 «Звёзды на льду» в паре с фигуристкой Татьяной Навкой, их пара стала победительницей этого проекта;
 «Ледниковый период» в качестве телеведущего с соведущей фигуристкой Ириной Слуцкой;
 «Ледниковый период-2» в качестве телеведущего с соведущей Анастасией Заворотнюк;
 «Ледниковый период-3» в паре с фигуристкой Татьяной Навкой;
 С 11 октября 2009 года стал ведущим 8-го и последующих сезонов реалити-шоу «Битва экстрасенсов» (ТНТ);
 «Лёд и пламень» в качестве телеведущего с соведущей Анастасией Заворотнюк;
 Премия «Призвание» 2009, спектакль на церемонии. Роль врача, вместе с Сергеем Шакуровым;
 «Танцы со звёздами-2012» в паре с танцовщицей Кристиной Асмаловской, их пара заняла третье место, так как Марат не присутствовал на финале передачи из-за смерти матери;
 «Мистер и Миссис СМИ» (2015).
 "Ледниковый период-8" в паре с фигуристкой Оксаной Домниной

Награды 
 Государственная премия Российской Федерации в области киноискусства (10 июня 2002, за сериал «Граница. Таежный роман»).
 Заслуженный артист Республики Татарстан (2012).
 Премия «Звезда Театрала» в номинации «Звёздный дождь» (2010).

Примечания 

Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Театр Современник
Актёры телевидения России
Битва экстрасенсов (Россия)
Травести
Телеведущие Первого канала
Телеведущие ТНТ
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине